Land's End eller Lands' End (dansk: Landet slutter eller ender) har flere betydninger:
 Land's End (Cornwall)
 Lands' End (tøjforretning) - tøjforretning i USA.
 Land's End (Bandra) - sydligste spids af forstaden Bandra i Indien.
 Land's End Airport - lufthavn ved Land's End, Cornwall.
 Lands End (San Francisco) - park i San Francisco.

Se også 
 Verdens ende - flertydig
 Finisterre - udenlandsk (spansk?) for landet slutter eller ender.
 Finis Terrae - kapel ved Slien.